Il singolare dell'Austrian Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Àlex Corretja era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Werner Eschauer.

Guillermo Coria ha battuto in finale 6–1, 6–4, 6–2 Nicolás Massú.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Austrian Open 2003
ATP Tour 2003